

Presentación previa 
Ruben Gonzales y Sean Thornley eran ellos defensores del título, decidieron no participar este año.

Andre Ghem y Tristan Lamasine ganaron el título tras derrotar en la final Harri Heliovaara y Patrik Niklas-Salminen.

Cabeza de serie 

  Julio Peralta /  Matt Seeberger (Semifinales)
  Pedja Krstin /  Jan Satral (Cuartos de final, retiro)

 ' Andre Ghem /  Tristan Lamasine (Campeones)
  Vladimir Ivanov /  Alexander Vasilenko (Primera Ronda)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro de dobles

Challenger de Tampere 2015